Le elezioni presidenziali in Mongolia del 2017 si tennero il 26 giugno (primo turno) e il 7 luglio (secondo turno). Esse videro la vittoria di Khaltmaagiin Battulga, esponente del Partito Democratico, che sconfisse Miyeegombyn Enkhbold, sostenuto dal Partito del Popolo Mongolo.

Khaltmaa, peraltro, si trovò con un parlamento a lui fortemente avverso e saldamente nelle mani del Partito del Popolo Mongolo, che deteneva circa l'85% dei seggi del Grande Hural di Stato; il rinnovo del parlamento avvenne in occasione delle legislative del 2020, un anno prima della fine del mandato presidenziale.

Si trattò delle prime elezioni in cui ebbe luogo il ballottaggio.

Contesto

Candidati
Khaltmaagiin Battulga. Ex parlamentare, è sostenuto dal Partito Democratico (centro-destra).
Miyeegombyn Enkhbold. Presidente del parlamento e leader del Partito del Popolo Mongolo (centro-sinistra), ha ricoperto l'incarico di primo ministro dal 2006 al 2007.
Sainkhüügiin Ganbaatar. Ex-parlamentare e già leader del Partito Nazionale di Mongolia del Lavoro, è sostenuto dal Partito Rivoluzionario del Popolo Mongolo (sinistra). In precedenza, tale soggetto politico aveva appoggiato Nambaryn Ėnhbajar, la cui candidatura fu tuttavia respinta dalla Commissione Elettorale poiché egli aveva procedimenti penali pendenti e, nei cinque anni precedenti all'elezione, non aveva vissuto tutti in Mongolia. Alla nomina di Ganbaatar si oppose l'unico parlamentare del partito, Oktyabriin Baasankhüü, che lasciò la formazione.

Accuse di brogli
A seguito del primo turno, il candidato del Partito Rivoluzionario del Popolo Mongolo, Sainkhüügiin Ganbaatar, arrivato terzo per soli 1849 voti pari al 0,14%, si è rifiutato di riconoscere l'esito del voto denunciando brogli a favore del candidato del Partito del Popolo Mongolo, Miyeegombyn Enkhbold, a cui, secondo Ganbaatar, sarebbero stati aggiunti 35000 voti, permettendogli quindi di passare il turno  a suo scapito.

Il Partito Rivoluzionario del Popolo Mongolo ha chiesto il riconteggio dei voti nell'Aimags del Bajan-Ôlgij.

Risultati

Per area
Primo turno

Secondo turno

Collegamenti esterni

Mongolia
2017